Ahlswede ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Ahlswede (1869–1935), deutscher Diplomat
 Rudolf Ahlswede (1938–2010), deutscher Mathematiker